Otto Holtz ist der Name folgender Personen:

* Otto Holtz (Politiker, 1845) (1845–1925), deutscher Gutsbesitzer, Reichstagsabgeordneter
 Otto Holtz (Politiker, 1895) (1895–1983), deutscher Politiker, Landrat und Oberbürgermeister von Wittenberg
 Otto Reinhold von Holtz (1757–1828), deutsch-baltischer Pastor, Literat und Übersetzer